Ранчо Муњиз има више значења:

 Ранчо Муњиз (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Муњиз (Текоматлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику